Carlos Taberner era il campione in carica, ma ha scelto di partecipare al torneo ATP di Amburgo.

In finale Zdeněk Kolář ha sconfitto Hugo Gaston con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Hugo Gaston (finale)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  Alexandre Müller (primo turno)
  Felipe Meligeni Alves (semifinale)

  Zdeněk Kolář (campione)
  Marius Copil (secondo turno)
  Maxime Janvier (primo turno)
  Dimitar Kuzmanov (quarti di finale)

Wildcard 

  Cezar Crețu (primo turno)
  David Ionel (secondo turno)

  Ștefan Paloși (primo turno)

Qualificati 

  Alexandar Lazarov (primo turno)
  David Poljak (primo turno)

<li>  Dan Alexandru Tomescu (primo turno)
<li>  Miljan Zekić (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Iași Open 2021